Ženská dvouhra AIG Japan Open Tennis Championships 2002 probíhala v první polovině října 2002. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Ariake Coliseum nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Monika Selešová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nenasazená 28letá Američanka Jill Craybasová, jež ve finále zdolala turnajovou Silviji Talajaovou po třísetovém průběhu 2–6, 6–4 a 6–4. V premiérovém finále na okruhu WTA Tour vybojovala první kariérní titul. Craybasová přitom prohrála prvních pět gemů zápasu během dvanácti minut.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

AIG Japan Open Tennis Championships 2002